Her Majesty the Decemberists è il secondo album in studio del gruppo musicale rock statunitense The Decemberists, pubblicato nel 2003.

Tracce

Collegamenti esterni